Thread – in informatica una suddivisione di un processo
 Thread – tipo di comunicazione via Internet
 Thread – tecnologia per l'internet delle cose
 Thread – singolo dei Keane del 2020